Лінн (, ) — прізвище англійського, шотландського, ірландського походження та похідне від нього ім'я а також, топоніми.

Персоналії 
 Лінн (прізвище)
 Лінн (ім'я)

Топоніми 

 Лінн () — комуна у кантоні Аргау (Швейцарія).

Лінн () — назви округів
 Лінн — місто, штат Канзас
 Лінн — місто, штат Міссурі
 Лінн — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Лінн — переписна місцевість, штат Техас

 Лінн — місто, штат Алабама
 Лінн — місто, штат Арканзас
 Лінн — місто, штат Індіана
 Лінн — місто, штат Массачусетс
 Лінн — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Лінн Тауншип — селище в окрузі Лігай, штат Пенсільванія
 Лінн — переписна місцевість, штат Колорадо
 Лінн-Канал () — затока в північно-східній частині Тихого океану на території штату Аляска

 Лінн — місто в окрузі Онейда, штат Вісконсин

Інше 
 4358 Лінн (4358 Lynn) — астероїд головного поясу, відкритий 5 жовтня 1909 року.
 «Іст Лінн» () — американська драма режисера Френка Ллойда 1931 року.

Див. також 
 Лін
 Лін (значення)